Пётр Юренев:
 Юренев, Пётр Александрович (1837 — после 1917) — русский сенатор, действительный тайный советник.
 Юренев, Пётр Петрович (1874—1943) — российский политический деятель, инженер.